Muntele Adams, conform originalului, Mount Adams, ese poate referi la mai mulți munți din Statele Unite ale Americii și la unul din Noua Zeelandă.

Noua Zeelandă 

 Muntele Adams din Noua Zeelandă

Statele Unite ale Americii

Munți 

 Muntele Adams din comitatul Grand, statul 
 Muntele Adams dintre comitatele Custer and Saguache, statul , localizare 
 Muntele Adams din comitatul Flathead, statul 
 Muntele Adams din comitatul Coös, statul , localizare 
 Muntele Adams din comitatul Essex, statul , localizare 
 Muntele Adams din comitatul Yakima, statul , localizare

Alte referiri 

Mount Adams s-ar putea referi și la ocomunitate

 Mount Adams, Cincinnati (un cartier din orașul Cincinnati din statul )

Mount Adams s-ar mai putea referi la

 Mount Adams (Bel Air, Maryland), o casă din statul  considerată monument istoric înregistrată la National Register of Historic Places

Vezi și 

 Adams (dezambiguizare)
 Comitatul Adams (dezambiguizare)

Dezambiguizări munți
Nume proprii